Анта́лья ():

 Анталья — город, курорт и порт на юге Турции, административный центр провинции (ила) Анталья.
 Анталья — ил (провинция) на юге Турции, административный центр — город Анталья.
 Анталья — гражданский аэропорт в Турции.
 Анталья — залив на юге Турции.
 «Анталья» — турецкий миноносец.
 «Анталья Бююкшехир Беледийеси» — турецкий баскетбольный клуб.
 «Анталья» — турецкое новостного агентства